Medium Rare (film), een Singaporese film uit 1992
Medium Rare (Rick Wakeman), een muziekalbum uit 2002 van de Britse artiest Rick Wakeman
Medium rare (Foo Fighters), een muziekalbum uit 2011 van de Amerikaanse rockband Foo Fighters